Геджешть () — комуна в Румунії, у повіті Васлуй.
 Геджешть () — село в Румунії, у повіті Васлуй. Входить до складу комуни Геджешть.
 Геджешть () — село в Румунії, у повіті Вранча. Входить до складу комуни Болотешть.